Кислячиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Кислячиха — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Кислячиха — деревня в Валдайском районе Новгородской области.